Mark Merek er en sydafrikansk rapper/sanger fra Århus, synger dog engelsk. Har haft en karriere i 1995, men startede for alvor i 2006 med sin single Shake It der gav et brag med sin karriere. Derefter sang lavede han Means to an end. I sin ungdom sang han bl.a. med U$O, Marc Johnson og L.O.C..

Eksterne henvisninger 
 
 http://markmerek.com/ 

Tjek fødsels- og dødsår
Sangere fra Danmark